kdw – codice ISO 639-3 della lingua koeraw
KDW – idrocaccia del XX secolo